Pital puede referirse a:

 En Colombia

 El Pital, municipio del departamento de Huila;

 En Costa Rica

 Pital de San Carlos, distrito del cantón de San Carlos;

 En El Salvador

 Cerro El Pital, montaña transnacional;